Hřib purpurový je jméno používané pro dva odlišné druhy hřibovitých hub, které jsou dnes označované jako:
 Hřib nachový (Rubroboletus rhodoxanthus) – v tomto smyslu jméno používali Albert Pilát a většina pozdějších autorů
 Hřib rudonachový (Imperator rhodopurpureus) – v tomto smyslu jméno používali především Josef Velenovský a František Smotlacha

Reference